Фавори́т (, від  — улюбленець)

 Фаворит — близький приятель при особі королівської крові, довірена особа, компаньйон, іноді коханець. Фаворит міг мати вплив на політику чи керівництво державою, а міг залишатися лише в статусі близького приятеля. Серед фаворитів:
 Роберт Дадлі, граф Лестер (1532–1588) — фаворит англійської королеви Єлизавети І Тюдор, державний діяч
 Джордж Вільєрс, 1-й герцог Бекінгем (1592–1628) — фаворит короля Англії Якова І та міністр
 Меншиков Олександр Данилович (1673–1729) — фаворит Петра І і державний діяч рангу канцлера, полководець, генерал-губернатор столиці
 Ланськой Олександр Дмитрович (1758–1784) — фаворит і коханець імператриці Катерини ІІ, що не мав ніякого впливу на російську політику чи державне керівництво.

 Фаворит (Київ)
 Фаворит (Лубни)
 Фаворит — розповсюджене ім'я для коня.
 Фаворит — С-300ПМУ-2 Фаворит, зенітна ракетна система середнього радіуса дії.

 Фаворит — назва роману письменника Валентина Пікуля.

Назва кінострічок 
 Фаворит — фільм 1976 року
 Фаворит — фільм 2003 року
 Фаворит — фільм 2005 року

Посилання 
 Фаворит // 
Багатозначні терміни